Carl Horn eller Karl Horn kan syfta på:

 Karl Henriksson (Horn)
 Carl Horn af Rantzien

Se även 
 Carl von Horn